Цетнеры (польск. Cetnerowie) — польский дворянский и графский род.
 Цетнер, Александр (ум. 1675) — польский шляхтич, военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Цетнер, Анджей (ок. 1591—1624) — польский шляхтич и военный.
 Цетнер, Бальцер (Бальтазар) — польский шляхтич, военный и государственный деятель Польского королевства и Речи Посполитой.
 Цетнер, Доминик (ум. 1804) — граф, государственный деятель Речи Посполитой.
 Цетнер, Игнацы (1728 — ок. 1800) — граф, государственный деятель Речи Посполитой.
 Цетнер, Францишек (ум. 1732) — польский дворянин, военный и государственный деятель Речи Посполитой, воевода смоленский.
 Цетнер, Юзеф (1887—1965) — польский скрипач и музыкальный педагог.
 Цетнер, Ян (ум. 1680) — польский шляхтич, военный и государственный деятель Короны Польской в Речи Посполитой.